Rosa del deserto – formazione minerale comune nei paesi desertici
Rosa del deserto – biscotto dolce di mandorle e uvetta
Rosa del deserto (Rose des sables) – racconto di Hédi Bouraoui del 1998

Pagine correlate
La rosa del deserto